Grand Prix Polski I na Żużlu 2010 – turniej rozegrany w Toruniu
 Grand Prix Polski II na Żużlu 2010 – turniej rozegrany w Bydgoszczy